Сезон 2012/2013 стал для Ювентуса 109-м в Чемпионате Италии. Это был второй сезон под руководством Антонио Конте. Клуб во второй раз подряд выиграл чемпионат, а также Суперкубок Италии. В Кубке Италии клуб вылетел на стадии 1/2 финала от Лацио. Клуб также участвовал в Лиге чемпионов и впервые за 4 года вышел в плей-офф турнира, но вылетел на стадии 1/4 финала от Баварии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:39.900.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:12.800.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:39.900.000

Общая прибыль:12.800.000

Разница:27.100.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки